Jón Jónsson er navnet på flere personer:
 Jón Kaldal – islandsk fotograf og atlet (Jón Jónsson Kaldal, 1896-1981)
 Jón Johnsen – islandsk-dansk jurist og poltiker (1806-1881)